Варази — фамилия. Известные носители:
 Варази, Автандил
 Варази, Леван